Кля́тва:

 Клятва — урочиста обіцянка або запевнення.

Фільми 

 Клятва (фільм, 1915) () — фільм Станнера Тейлора (США)
 Клятва (фільм, 1937) — узбецький радянський художній фільм.
 Клятва (фільм, 1937, Польща) () — фільм Генріка Шаро (Польща).
 Клятва (фільм, 1946) — фільм Михайла Чіаурелі (СССР).
 Клятва (фільм, 1993) (Qasam) — фільм Сайеда Нура (Пакиітан).
 Клятва (фільм, 1995) () — фільм Петера Шнайдера (Німмечина).
 Клятва (фільм, 2005) — фільм режисера Чень Кайге (Китай, Гонконг, Японія, Південна Корея).
 Клятва (фільм, 2007) — фільм Марини Вроди (Україна).
 Клятва (фільм, 2012) — фільм Майкла Сакси (США).

Див. також 
 Клятва Гіппократа
 Клятва лікаря України
 Клятва дарування
 Клятва синів Пертона
 Клятва в залі для гри у м'яч

Примітки